Europa Point Stadium é uma proposta da UEFA Categoria 4 multi-função estádio a ser construído em Gibraltar.

História 
O estádio está previsto para ficar pronto em 2016. é para ser construído na Europa Point, Gibraltar da ponta sul, e é para servir como Gibraltar estádio nacional.

A previsão é de substituir a Victoria Estádio nacional estádio seguinte Gibraltar Associação de Futebol de admissão como membro pleno da UEFA em Maio de 2013.

Em 24 de Maio de 2013, Allen Bula, o treinador da equipa nacional, disse: "Nós esperamos que o trabalho para começar em breve, ele será de 10.000 todos os lugares que está bem acima da UEFA critérios mínimos que é de 8.000."

"Também vamos ter disposição para expandir, mas ele vai ser um top-classe de espaço que também ajuda alguma de nossas equipes, que podem ser concorrentes no UEFA nível."

Críticas 
Existe, porém, a oposição localmente destina-se a localização do Estádio na Europa Point, uma petição está sendo encaminhado para opor-se à localização do empreendimento. Os nove pontos de petição afirma que se o estádio é construído na Europa Point, um dos únicos abrir televisão espaços que ainda restam em Gibraltar será arruinada, assim como as vistas panorâmicas sobre o Estreito de gibraltar, Marrocos e Espanha. Ele diz que o estádio iria mudar o icônico perfil da Rocha e levar a significativos problemas de tráfego em dias de jogo.

Referências

Ligações externas 
 Site Oficial
Estádios nacionais